Перішор () — комуна в Румунії, у повіті Долж.
 Перішор () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Перішор.
 Перішор () — село в Румунії, у повіті Бистриця-Несеуд. Входить до складу комуни Загра.